Херман — фамилия. Известные носители:
 Херман, Абанда (род. 1979) — камерунский футболист, защитник индонезийского клуба «Барито Путера».
 Херман, Алексис (род. 1947) — американский политик.
 Херман, Артур (род. 1956) — американский историк.
 Херман, Готфрид (1808—1878) — немецкий органист, композитор и дирижёр.
 Херман, Дамиан (род. 1972) — польский кёрлингист.
 Херман, Джерри (1931—2019) — американский композитор и поэт, автор всемирно известных бродвейских мюзиклов.
 :
 Херман, Дэвид (род. 1967) — американский актёр озвучивания.
  (род. 1984) — американский боец ММА.
 Херман, Ева (род. 1958) — немецкая тележурналистка.
 Херман, Зденек (1934—2021) — чешский физикохимик.
 Херман, Иоганнес (1585—1647) — немецкий поэт и богослов.
 Херман, Марк (род. 1954) — британский режиссёр и сценарист. Дважды номинант премии Британской академии кино и телевизионных искусств.
 Херман, Фридрих (1828—1907) — немецкий альтист, скрипач и композитор.
 Херман, Хуго (1896—1967) — немецкий композитор, органист, хоровой дирижёр и музыкальный педагог.
 Херман, Эд (род. 1980) — американский боец ММА.

Топоним 
 Херман (город, Миннесота)
 Херман Вандерпортенстадион
 
 Херманштрассе (станция метро)

См. также 
 
 Хеерман
 
 Хермон